Мужская сборная ветеранов США по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет США на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга США ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )

Примечания

Ссылки 
 США -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга США

См. также 
 Мужская сборная США по кёрлингу
 Женская сборная США по кёрлингу
 Смешанная сборная США по кёрлингу
 Смешанная парная сборная США по кёрлингу
 Сборная США по кёрлингу на колясках
 Женская сборная ветеранов США по кёрлингу

США
Кёрлинг в США
Кёрлинг